MAB se može odnositi na:
 Čovek i biosfera
 MAB korporacija, australijska kompanija

Vidi još 
 Monoklonalno antitelo (mAb)